Ла Јерба Санта има више значења:

 Ла Јерба Санта (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Јерба Санта (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику